Амаяк Мхитарович Саркисян (1905 — ?) — Председатель колхоза села Айгезард Арташатского района Армянской ССР.  Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родился в 1905 году в Турции. Армянин.

В середине 1950-х годов трудился в колхозе имени Парижской коммуны (село Анастасаван), виноградные плантации которого расположены в Араратской долине. Позже Амаяк Мхитарович возглавил виноградарский колхоз, сменив прежнего председателя Героя Социалистического Труда Г. П. Хачатряна.

По итогам работы в 7-й семилетке (1959—1965) А. М. Саркисян был награждён орденом Ленина, а передовая звеньевая колхоза Р. В. Степанян стала Героем Социалистического Труда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Саркисяну Амаяку Мхитаровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы 8-й пятилетки (1966—1970) труженики колхоза села Айгезард продолжали удерживать первенство по урожаю солнечной ягоды и вышли победителями в социалистическом соревновании среди виноградарей Армянской ССР..

Неоднократный участник Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Последнее время А. М. Саркисян проживал в городе Ереване. Дата его кончины не установлена.

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (08.04.1971)
 орден Ленина (30.04.1966)
 орден Ленина (08.04.1971)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медали Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)
 и другими

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Армении

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ "Кавалер", 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 
  

Герои Социалистического Труда
Председатели колхоза